Les Enfants terribles (títol en català: Els infants terribles), novel·la escrita per Jean Cocteau publicada el 1929.
 Les Enfants terribles (pel·lícula), pel·lícula francesa de 1950 dirigida per Jean-Pierre Melville i basada en la novel·la.
 Les Enfants terribles (òpera), òpera de cambra composta per Philip Glass i basada en la novel·la.